Nogometni klub Inter Zaprešić je chorvatský fotbalový klub ze Zaprešiće, 17 km severozápadně od hlavního města Záhřebu. Klub je založený roku 1929. Domácí zápasy hraje na Stadion ŠRC Zaprešić, který pojme 5,228 fanoušků.

Inter hraje Prvu HNL od sezóny 2014/15, kdy klub postoupil ze druhé nejvyšší soutěže.

Přezdívky klubu jsou Keramičari (protože byl po většinu historie Inter sponzorován keramickou továrnou) a Div iz predgrađa (obři z předměstí). Klubové barvy jsou žlutá a modrá.

Historické názvy 
NK Sava (1929–1932)
HŠK Jelačić (1932–1945)
NK Zaprešić (1945–1962)
NK Jugokeramika (1962–1991)
NK Inker Zaprešić (1991–2003)
NK Inter Zaprešić (2003–)

Soupiska 
Soupiska je aktuální k 22. březnu 2020

Umístění v jednotlivých sezonách

Evropské poháry

Celkově 

Zdroj: uefa.com, Naposledy aktualizováno 10. prosince 2010Z = Odehrané zápasy; V = Výhry; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly

Zápasy

Statistiky 
Nejvíce gólů v evropských pohárech: 1 gól
Srđan Pecelj

Významní hráči 
 Zorislav Srebrić (1985–1990)
 (1990–1993)
 (1994–1996)
 (červenec 2003 – květen 2004)
 (červenec 2005 – červen 2006)
 (říjen 2006 – srpen 2007)
 (srpen 2007 – říjen 2008)
 (říjen 2008 – duben 2010)
 (duben 2010 – duben 2012)
 (duben 2012 – březen 2013)
 (březen 2013 – listopad 2013)
 (listopad 2013 – duben 2014)
 (duben 2014 – leden 2020)
 (leden 2020 – )

Historie trenérů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Chorvatské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1929